Histiobranchus är ett släkte av fiskar. Histiobranchus ingår i familjen Synaphobranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Histiobranchus